Svenstrup Kirke henviser til flere steder:
 Svenstrup Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Aalborg Kommune og i Aalborg Vestre Provsti
 Svenstrup Kirke (Mariagerfjord Kommune) – en kirke i Mariagerfjord Kommune og i Hobro-Mariager Provsti
 Svenstrup Kirke (Sønderborg Kommune) – en kirke i Sønderborg Kommune og i Sønderborg Provsti